Bieg pościgowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2020 odbył się 16 lutego w Rasen-Antholz. Była to czwarta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 59 zawodniczek, z których 56 ukończyło zawody. Mistrzynią świata została Włoszka Dorothea Wierer, srebro zdobyła Niemka Denise Herrmann, a trzecie miejsce zajęła Norweżka Marte Olsbu Røiseland.

Najwyżej sklasyfikowaną z Polek była Monika Hojnisz, która zajęła 26. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020